Lesná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lesná (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Lesná (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Lesná (berg), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar